De Noorse voetbalbeker 1984 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1984) was de 79ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 4 november 1984 met het tweede finaleduel in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Einar Halle. Het toernooi werd gewonnen door Fredrikstad FK, dat in de eindstrijd over twee duels te sterk was voor Viking FK. De club won daarmee voor de tiende keer het nationale bekertoernooi.

Schema

Zie ook
 1. divisjon 1984
 Noors voetbalelftal in 1984

1984
Noorwegen